Pintér Mária (?–) Ill Mártonné, Apáczai Csere János-díjas magyar pedagógus
 Pintér Mária (1950–) magyar tanár, textilművész
 Pintér Mária (?–) magyar modell